Die Serie A 1933/34 war die fünfte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 10. September 1933. Der letzte Spieltag war der 6. Mai 1934. Als Aufsteiger kamen der US Livorno und dem FBC Brescia aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten Padova Calcio, der FC Genua 1893 und die AS Casale absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1933/34

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1933/34
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1933
Fußballsaison 1933/34